Hueyapan es un topónimo de origen náhuatl que significa Sobre el agua grande. En México puede referirse a:

Municipio de Hueyapan (Morelos), uno de los municipios del estado de Morelos;
San Andrés Hueyapan, localidad del estado de Morelos, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Hueyapan (Puebla), uno de los municipios del estado de Puebla;
Hueyapan (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Hueyapan de Ocampo, uno de los municipios del estado de Veracruz;
Hueyapan de Ocampo, localidad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.